Say Anything ist
der Originaltitel des Films Teen Lover
eine Rockband aus Los Angeles, siehe Say Anything (Band)
ein Partyspiel, siehe Say Anything (Spiel)